Rachel Carson House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Rachel Carson House (Maryland), NRHP-Nr. 91002058
 Rachel Carson House (Pennsylvania), NRHP-Nr. 76001601